Бадзини () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Бадзини, Антонио (1818—1897) — итальянский скрипач и композитор.
 Бадзини, Эдгардо (1867—1969) — итальянский футбольный менеджер.
 Бадзини, Серджо (род. 1935) — итальянский сценарист.